Rumia crithmifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Rumia crithmifolia ingår i släktet Rumia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
crithmifolia